Mazin est un patronyme porté par plusieurs personnalités.

Patronyme 

 Antoine Mazin (1679-1740), architecte et ingénieur français. 
 Viktor Mazin (1954-2022), haltérophile kazakh.
 Jean-Michel Mazin (1950-), paléontologue français.
 Craig Mazin' (né en 1971), scénariste, réalisateur, producteur et acteur américain.

Nom dérivé 
 Mazin Wars, jeu vidéo.

Voir aussi, variantes